Jałowce – część wsi w gminie Tarnów, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim
 Jałowce – część wsi w gminie Istebna, w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim
 Jałowce – część wsi w gminie Czernichów, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim
 Jałowce – część wsi w gminie Herby, w powiecie lublinieckim, w województwie śląskim
 Jałowce – część wsi w gminie Brzeźnica, w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim
 Jałowce – część wsi w gminie Łuków, w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim
 Jałowce – część wsi w gminie Nowy Targ, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim
 Jałowce – przysiółek w gminie Zbójna, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim
 Jałowce (Czubatka) – wzgórze w miejscowości Klucze w województwie małopolskim
 Jałowce – część wsi Siemieńczyki na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.